Вицко — мужское имя.
 Крстулович, Вицко (1905—1988) — югославский хорватский военный, государственный и политический деятель.

Топонимы 
 Вицко — сельская гмина (волость) в Польше, Лемборкский повят, Поморское воеводство.